Andrzej Kokowski (1953), polski archeolog
 Franc Kokowski (1885-1940), ukraiński prawnik, literat, działacz społeczny
 Michał Kokowski (1961-), polski fizyk, historyk, genealog